Hay tres municipios de Zion en Estados Unidos:

 el municipio de Zion, en el estado de Dakota del Norte;
 el municipio de Zion, en el estado de Illinois;
 el municipio de Zion, en el estado de Minnesota.